

Pessoas 
 Bruno Spengler – piloto de automobilismo franco-germano-canadense
 Jaime Spengler –  bispo católico e arcebispo brasileiro
 Oswald Spengler – historiador e filósofo alemão

Cinema e televisão 
 Egon Spengler – personagem fictício da franquia Ghostbusters

Animais 
 Camponotus picipes spengleri